Cabanès puede referirse a:

 Cabanès, comuna francesa situada en Aveyron.
 Cabanès, comuna francesa situada en Tarn.